61-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 61-я параллель северной широты
 61-я параллель южной широты

См. также 
 61-й меридиан восточной долготы
 61-й меридиан западной долготы